Pandemie steht für:

 Pandemie, kontinentübergreifende Ausbreitung einer Krankheit bei Menschen

Werktitel:
 Pandemie (Spiel), Brettspiel von Matt Leacock (2008)
 Pandemie (Film), südkoreanischer Film von Kim Sung-su (2013)
 Pandemie (Serie), Netflix-Dokuserie (2020)

Siehe auch:
 Liste von Epidemien und Pandemien
 COVID-19-Pandemie (Coronavirus)
 Pandemic (Begriffsklärung)